Lubomirski – famiglia nobile polacca

Persone 
 Franciszek Ksawery Lubomirski – generale polacco
 Henryk Lubomirski – nobile e politico polacco
 Hieronim Augustyn Lubomirski – principe e condottiero polacco
 Teodor Lubomirski - principe polacco
 Jerzy Henryk Lubomirski – nobile e politico polacco
 Jerzy Sebastian Lubomirski - nobile e generale polacco
 Józef Lubomirski – nobile e generale polacco
 Marianna Lubomirska - principessa e cortigiana polacca

Pagine correlate 
Stanisław Lubomirski
Lubomirska